Patterson může být:

 místopisné jméno
 Patterson (Arkansas) – město v Arkansasu
 Patterson (Georgie) – město v Georgii
 Patterson (Idaho) – vesnice v Idahu
 Patterson (Iowa) – město v Iowě
 Patterson (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Patterson (Louisiana) – město v Louisianě
 Patterson (Missouri) – vesnice v Missouri
 Patterson (New York) – město v New Yorku
 Patterson (Ohio) – vesnice v Ohiu

 příjmení
 viz Patterson (příjmení)

 ostatní
 Wright-Pattersonova letecká základna

Související články 
 Paterson